Мордовец — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мордовец, Александр Александрович (род. 1977) — российский государственный деятель, заместитель директора Спецстроя с августа 2014 по 29 декабря 2016 года.
 Мордовец, Иосиф Лаврентьевич (1899—1976) — председатель КГБ Молдавской ССР, генерал-майор.